Распределение продуктов питания подразумевает дистрибуцию пищевых продуктов в контексте истории и развития общества. Включает в себя изучение производства, потребления, распределения, медицинского применения пищи, духовное, этическое и культурное применение.

Аспект распределения продовольствия в нашем обществе может быть рассмотрен на основе анализа изменений в цепочке поставок продуктов питания. Глобализация, в частности, оказывает значительное влияние на цепочку, создавая эффект масштаба при их дистрибуции.

Распределение продуктов

Влияние эффекта масштаба 
Эффект масштаба в результате централизованной закупки приобретение центров в цепи снабжения продовольствием благосклонности крупных игроков, таких как крупных розничных продавцов и дистрибьюторов на рынке продуктов питания. Это связано с тем, что они могут использовать свой рыночный потенциал и финансовое преимущество  над более мелкими игроками. Обладая как рыночной властью, так и доступом на рынок финансовых и кредитных операций, крупные игроки могут создать неоправданно высокий барьер для мелких игроков, и тем самым укрепить свою позицию на рынке распределения продовольствия. Это приведет к распределительной продовольственной цепочке, которая характеризуется крупными игроками на одном конце и мелкими игроками, выбирающими нишевые рынки, на другом.  Существование мелких игроков на специализированных рынках сбыта продуктов питания можно оправдать их неспособностью конкурировать с лидерами рынка, в силу эффекта масштаба. Таким образом, глобализация вызвала вытеснение мелких игроков с рынка пищевой промышленности.

Ранняя история и культура 
С самого зарождения человечества пища была важна только с целью пропитания. Когда приматы ходили по Земле, они употребляли пищу исключительно в качестве источника энергии, поскольку им приходилось охотиться и добывать пищу, добыча еды была нелёгкой задачей. Первобытные люди выживая в сложных условиях догадались, что для существования им необходима высококалорийная пища. 

В конечно итоге это приводит к необходимости развития сельского хозяйства, которое также включает в себя труд для производства продуктов питания и экономическую часть социологии питания. С годами еда все больше и больше становится способом сближения культур и людей. Во многих культурах еда - это то, что объединяет людей.

См. также 
 Быстрое питание
 Пищевая промышленность
 Всегда ли правильно быть правым?

Источники 
 Beardsworth, Alan. 1997, Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society, Routledge, ISBN 0-415-11424-1
 Germov, John. 2004. A Sociology of Food & Nutrition: The Social Appetite, Oxford University Press, ISBN 0-19-551625-7
 Kingsolver, Barbara. 2007. Animal, Vegetable, Miracle: A Year of Food Life, Harpercollins, ISBN 0-06-085255-0
 Levenstein, Harvey. 1988, Revolution at the Table: The Transformation of the American Diet, Oxford University Press, ISBN 0-19-504365-0
 Nestle, Marion. 2003, Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, Univ of California Press, ISBN 0-520-24067-7
 Mennell, Stephen. 1993. The Sociology of Food: Eating, Diet and Culture, Sage Publications, ISBN 0-8039-8839-7
 Ritzer, George. 2007, The McDonaldization of Society, Sage Publications, ISBN 978-1-4129-5429-7
 Schlosser, Eric. 2001. Fast Food Nation: The Dark Side of the All American Meal, HarperCollins ISBN 0-395-97789-4

Разделы социологии